Säuerling steht für:

 natürliches Mineralwasser mit hohem natürlichen Kohlensäureanteil
 Alpen-Säuerling, Pflanzenart (Oxyria digyna)